Sainte-Luce kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Luce, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Sainte-Luce (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent,

Martinique 

 Sainte-Luce, Martinique, ort och kommun,

Robotskapade Kanadaförgreningar